El término en latín diabolus in musica o su españolización diábolus in música puede hacer referencia a:

 diábolus in música (‘el Diablo en la música’), una manera peyorativa de referirse durante la Edad Media al término musical «tritono».
 Diabolus in Musica (1965-1986): grupo instrumental español  fundado por el compositor Joan Guinjoan (1931-) dedicado a la difusión de la música contemporánea
 Diábolus in Música (1992-), grupo francés de música antigua.
 Diábolus in música: Accardo interpreta Paganini (1992), álbum de música clásica del violinista italiano Salvatore Accardo (1941-) interpretando obras de Niccolò Paganini (1782-1840).
 Diabolus in musica (1998), álbum de la banda estadounidense de thrash metal Slayer.Cuenta con 13 canciones
 Diábolus in música (2001), novela de la escritora española Espido Freire (1974-).
 «Diábulus in música» (2006), canción y sencillo de Gaia II: la voz dormida, octavo álbum de la banda española de metal céltico Mägo de Oz.
 Diábulus in Música (2006-), banda española de metal sinfónico.